8-й мемориал Асталоша проходил в августе 1965 г. в венгерском городе Дьюла.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, Польши, Румынии и Италии.

Турнир завершился феерической победой советского гроссмейстера В. Л. Корчного, который уступил соперникам лишь одну ничью и опередил ближайших преследователей на 5½ очков.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1965 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1965 году
Август 1965 года